Койл () — английская фамилия. Известные носители:

  — американский поэт, лауреат премии журнала The New Criterion (2006).
 Койл, Брендан (род. 1963) — британский актёр.
  (род. 1990) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Сиэтл Сихокс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс».
 Койл, Гарольд (род. 1952) — американский писатель-фантаст.
 Койл, Генри:
  (? — 1979) — ирландский военный и политический деятель, депутат Палаты представителей (1923—1924).
 Койл, Гарри (Генри Джеймс) (1922—1996) — американский телережиссёр, лауреат премии Гильдии режиссёров Америки за спортивную передачу (1987, 1989) и общий вклад в спортивное вещание (1993).
  (род. 1982) — ирландский боксёр, чемпион Ирландии в полусреднем весе (2004).
  (род. 1961) — британский экономист, и. о. председателя Совета попечителей BBC (2014), Беннеттовский профессор общественной политики Кембриджского университета (с 2018).
  (род. 1985) — ирландский игрок в регбилиг в составе клуба Суперлиги «Уиган Уорриорз».
 Койл, Джеки — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды графства Голуэй (1956).
 Койл, Джозеф:
  (род. 1943) — американский психиатр и нейробиолог, лауреат Сарнатской премии Национальной академии медицины (2017).
 Койл, Джозеф — американский журналист, лауреат премии Джеральда Лоэба в категории журналов (1991).
 Койл, Джон:
  (род. 1968) — американский конькобежец, серебряный медалист Олимпийских игр в шорт-треке в эстафете на 5000 м (1994).
 Койл, Джон — канадский футболист, финалист Канадской футбольной лиги в составе клуб «Гамильтон Стилерз» (1990).
  (1913—1972) — ирландский метатель молота, участник Олимпийских игр (1948).
 Койл, Дэниел — британский писатель, лауреат премии Национального спортивного клуба за иографи (2006).
  (род. 1963) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды графства Мит (1987, 1988, 1996).
 Койл, Коннор — ирландский боксёр, бронзовый медалист Игр Содружества в среднем весе (2014).
  (род. 1968) — британский и ирландский футболист, футболист года в Ирландии в составе клуба «Дерри Сити» (1995).
  (род. 1954) — канадский политик, член Сената (с 2017).
 Койл, Мэтт — американский писатель, лауреат премии «Шеймус» за детективный роман в твёрдой обложке (2020, 2021).
 Койл, Надин (род. 1985) — британо-ирландская певица, солистка поп-группы Girls Aloud.
 Койл, Натали Мари (более известна как Ева Мари; род. 1984) — американская модель, актриса, профессиональный рестлер.
  (род. 1992) — ирландский пятиборец, обладатель Кубка мира в смешанной эстафете (2016, 2017).
  (род. 1978) — британский политик, член Палаты общин (с 2015).
 Койл, Оуэн (род. 1966) — британский футболист и футбольный тренер.
  (род. 1963) — ирландский футболист, обладатель Кубка Ирландии в составе клуба «Шелбурн» (1993).
 Койл, Пэт:
  (род. 1960) — американский баскетбольный тренер, главный тренер клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Либерти» (2004—2009).
  (род. 1960) — канадский игрок в лякросс и тренер, главный тренер клуба Национальной лиги лякросса «Колорадо Маммот» (с 2013).
  (1917—1998) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Южный Мельбурн».
 Койл, Ричард (род. 1972) — английский актёр.
  (род. 1946) — британский и ирландский футболист и тренер, обладатель Кубка Лиги Ирландии в качестве тренера клуба «Дерри Сити» (1992) и Кубка Североирландской лиги в качестве тренера клуба «Ардс» (1995).
  (1964—2011) — британский футболист, обладатель Кубка Шотландской лиги в составе клуба «Рэйт Роверс» (1995).
  (род. 1937) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Лос-Анджелес Рэмс».
  (род. 1998) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Даллас Ковбойс».
  (род. 1960) — австралийский крикетчик и тренер, обладатель Кубка «Пюра» в качестве тренера сборной Тасмании (2007).
  (род. 1989) — британский боксёр, чемпион Содружества наций в лёгком весе (2018).
 Койл, Тони (род. 1976) — южноафриканский футболист.
 Койл, Тревор (род. 1958) — ирландский конник, обладатель Гран-при Международного соревнования по конкуру Хихоне (2012).
  (род. 2001) — британский футболист, игрок чемпионата Швейцарии в составе клуба «Лозанна».
 Койл, Уильям:
  (1878—1962) — американский политик, член Палаты представителей (1925—1927, 1929—1933).
  (1888—1977) — американский политик, вице-губернатор штата Вашингтон (1921—1925).
  (1886—1947) — американский легкоатлет, чемпион США по прыжкам с шестом (1911).
 Койл, Фэй (1933—2007) — североирландский футболист.
 Койл, Чарли (род. 1992) — американский хоккеист.
  (1887—1954) — канадский политик, член Палаты общин (1945—1954).
 Койл, Эдвард:
  — американский тяжелоатлет, чемпион Паралимпийских игр в среднем (1972) и лёгком весам (1976).
 Койл, Эдвард — американский электротехник и педагог, лауреат премии Бернарда Гордона Национальной инженерной академии (2005).
 Койл, Эния (1897—1985) — ирландская гражданская активистка и революционерка.

Другое 
 Койл — персонаж книг о Порри Гаттере.
 Койл (Кохила) — рыцарская мыза на севере Эстонии.
 «» (1970) — дебютный роман американског писателя Джорджа Хиггинса.
 «Друзья Эдди Койла» (1973) — экранизация романа под режиссурой Питера Йетса.